

Sciences sociales 
 Inégalité sociale
 Inégalités hommes-femmes
 Inégalités de revenu
 Inégalités de revenu en France
 Inégalités de richesse

Mathématiques 
 Inégalité (mathématiques)
 Inégalité stricte
 Inégalité arithmético-géométrique
 Inégalité d'Azuma
 Inégalité de Bessel
 Inégalités de Bell
 Inégalité de Bienaymé-Tchebychev
 Inégalité de Cauchy-Schwarz
 Inégalité de Chernoff
 Inégalité FKG
 Inégalité de Gibbs
 Inégalité de Heisenberg
 Inégalité de Hölder
 Inégalité isopérimétrique
 Inégalité de Jensen
 Inégalité de Kantorovitch
 Inégalité de Le Cam
 Inégalité de Markov
 Inégalité matricielle linéaire
 Inégalité de Minkowski
 Inégalités de Morse
 
 Inégalité torique de Loewner
 Inégalité triangulaire
 Inégalité de Wirtinger
 Inégalité de Young
 Inégalité de Young pour la convolution
 Inéquation mathématique

Musique 

 Inégalités dans la musique baroque